Mitoc ist der Name mehrerer Orte

  in Rumänien:
 Mitoc (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Mitoc (Leorda), Dorf im Kreis Botoșani
 Mitoc (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Mitoc (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Mitoc (Orhei), Gemeinde im Rajon Orhei